Sheriff peut faire référence à :
 Shérif, fonction politique et publique en vigueur dans divers pays anglo-saxons et désignation de la personne qui a en la charge,
 , groupe canadien de musique du début des années 1980,
 Sheriff, conglomérat de Transnistrie,
 FC Sheriff Tiraspol, club moldave de football basé à Tiraspol (Transnistrie) propriété du conglomérat,
 Les Sheriff, groupe de punk rock originaire de Montpellier,
 Sheriff, jeu vidéo de Nintendo sorti en 1979,
 Le shérif, opéra-comique de Fromental Halévy.

Patronyme 

 Noam Sheriff (1935-2018), chef d'orchestre israélien,
 Paul Sheriff (1903-1960), directeur artistique britannique d'origine russe,
 Robert Cedric Sherriff (1896–1975), écrivain anglais, surtout connu pour sa pièce Journey's End,
 Ryan Sherriff (né en 1990), joueur de baseball américain.

Sherif est également un nom porté par :
 Hassan Sherif (1952), boxeur éthiopien.
 Mayar Sherif (1996-), joueuse de tennis égyptienne.

Voir aussi

 
 Sherif, prénom d'origine arabe